Фазиси (Fazisi) — яхта, построенная в 1989 году для участия в кругосветной парусной гонке «Whitbread» (ныне The Ocean Race) в 1989...1990 годов. «Фазиси» впервые представила СССР в этих соревнованиях. Яхта строилась в СССР, на судостроительной верфи в грузинском городе Поти по проекту конструкторского бюро «Мобиле».  Первым капитаном яхты был Алексей Грищенко.

Яхта была построена за десять месяцев силами самих членов экипажа яхты (в основном) и с помощью работников Потийского Судоремонтного завода. За полтора месяца до старта гонки яхта была перевезена в Англию, в Саутгемптон, где и приняла окончательный облик. «Фазиси» финишировала одиннадцатой из 23-х участников соревнований.

После одного из этапов капитан яхты Алексей Грищенко покончил с собой. Командование яхтой принял известный американский яхтсмен Скип Новак (). И только на самом последнем, шестом этапе экипаж яхты состоял исключительно из яхтсменов из Советского Союза.

В дальнейшем яхта «Фазиси» использовалась польскими яхтсменами. В середине 2017 года, во время урагана Ирма яхта была прижата к берегу и получила повреждения. В 2019 году яхта на плаву, в Ки-Уэст, Флорида. Активная группа яхтсменов ищет возможности восстановить её до первоначального состояния, чтобы сохранить легендарную яхту для последующих поколений яхтсменов.

Ссылки 
История и спасение легендарной яхты Fazisi — Юрий Равлушко в программе «Такие люди»

Контакты: Фазиси-клуб

Кампания по собору средств на восстановление яхты Фазиси на Gofundme

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Суда по алфавиту
Килевые яхты
Яхты СССР
Парусный спорт в СССР
Появились в 1989 году в СССР